1991-92 est la dix-septième saison de l'Elitserien, le championnat élite de hockey sur glace en Suède. La saison régulière s'est jouée du  jusqu'au . L'équipe de Färjestads BK remporte la saison régulière mais Malmö IF gagne les séries éliminatoires.

Saison régulière 
La saison est composée de deux phases successives :
 Vingt-deux matchs joués avec les douze équipes,
 Dix-huit matchs de plus joués avec les dix meilleures équipes de la première phase.

Les deux équipes éliminées de la première phase joue en Allsvenskan pour conserver leur place.

Classements 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Première phase

Deuxième phase

La victoire se décide pour Färjestads BK lors du dernier match de la saison contre Malmö IF.

       Équipe championne de la saison régulière
       Équipe qualifiée pour les séries
       Équipe devant jouer la phase de relégation

Meilleurs joueurs de la saison

Séries éliminatoires 
À la suite de la saison régulière, les huit meilleures équipes sont qualifiées pour les  visant le trophée Le Mat.

Playoff 
Les deux premiers tours se jouent au meilleur des trois matchs – deux victoires suffisent pour emporter la série – alors que la finale est jouée au meilleur des cinq rencontres – cinq victoires sont nécessaires pour remporter le trophée Le Mat.

Allsvenskan et Kvalserien

Trophées 

 Trophée Le Mat : Malmö IF
 Guldpucken : Tommy Sjödin, Brynäs IF
 Guldhjälmen : Håkan Loob, Färjestads BK
 Årets rookie : Michael Nylander, AIK IF
 Guldpipan : Börje Johansson
 Équipe-type suédoise des journalistes (ouverte aux expatriés) : Tommy Söderström (Djurgårdens IF) ; Peter Andersson  (Malmö IF) - Tommy Sjödin (Brynäs IF) ; Mats Sundin (Nordiques de Québec, LNH) - Peter Forsberg (MODO hockey) - Håkan Loob (Färjestads BK).

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
  Hockeyligan.se — site officiel 
  Swehockey.se — statistiques officielles

1990-1991
Elitserien
Elitserien
1991 en Suède
Sport en Suède en 1992